Этрель ():
 Виллер-Шмен-э-Мон-лез-Этрель — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте.
 Этрель-сюр-Об — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. 
 Этрель-э-ла-Монблёз — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте.